Ларкин, Барри:
 Ларкин, Барри (род. 1964) — американский бейсболист.
 Ларкин, Барри — австралийский пранкер.